puede referirse a:

 el distrito de Kawakami, en Hokkaidō;
 Kawakami, una villa  en la prefectura de Nagano;
 Kawakami, una villa en la prefectura de Nara;
 una variedad de Hydrangea aspera;
, un novelista y poeta japonés;
Hajime Kawakami (1879–1946), un intelectual y economista japonés;
Hiromi Kawakami (1958-), una escritora japonesa;
Kenshin Kawakami (1975-), un ex-lanzador japonés de béisbol profesional;
Mieko Kawakami (1976-), una cantante y escritora japonesa;
Mine Kawakami (1969-), una pianista y compositora japonesa.